Eadberht (auch: Eadbert, Eadbeorht, Edbert) ist ein angelsächsischer männlicher Vorname. Der Name ist aus den Elementen Ead- (= „Reichtum, Glück, Wohlstand“) und -berht/-beorht (= „glänzend, edel, prächtig“) zusammengesetzt.

Namensträger 

 Eadberht I., König von Kent (725–748)
 Eadberht II., König von Kent (762–um 764)
 Eadberht III. Præn (auch Eadberht Praen, Eadberht Pryn), König von Kent (796–798)
 Eadberht von Lindisfarne, Bischof von Lindisfarne (688–698)
 Eadberht (Selsey), Abt von Selsey Abbey und Bischof von Selsey (705/709–nach 716)
 Eadberht (Northumbria) (auch: Eadberht Eating), König von Northumbria (737–758)
 Eadberht (London), Bischof von London († 787/789) 

Männlicher Vorname
Germanischer Personenname